Дроздо́вич () — белорусская фамилия.

 Дроздович, Язеп Нарцизович (1888—1954) — белорусский живописец, график, скульптор, писатель, фольклорист, этнограф и археолог.
 Дроздович, Викентий Иосифович (1911—1942) — Герой Советского Союза, партизан.

Примечания